D'Angeli ist der Familienname folgender Personen:
 Domenico d’Angeli (1672–1738), Architekt und Baumeister italienischer Abstammung
 Filippo d'Angeli (1600–1660), italienischer Maler
 Lou d'Angeli (* ?), US-amerikanischer Wrewstling-Manager
 Massimiliano d’Angeli (1815–1881), italienischer Politiker der LN

Siehe auch:
 Angeli
 De Angeli